Свинолуповка — название населённых пунктов:

Россия 

 Свинолуповка — до 1946 г. название посёлка Первое Мая в Зубово-Полянском районе Мордовии.

Украина 
 Свинолуповка — до 1932 года название посёлка Переможное в Акимовском районе Запорожской области
 Свинолуповка — хутор в Черкасском районе Черкасской области, на территории которого находится Пастырское городище